Kanton Saint-Ouen (fr. Canton de Saint-Ouen) je francouzský kanton v departementu Seine-Saint-Denis v regionu Île-de-France. Tvoří ho pouze část města Saint-Ouen.

Saint-Ouen